(prononcé ) est un nom commun et prénom féminin turc signifiant  ou .

Localités 
 Eflatun Pınar, un site archéologique de la province de Konya ;
 Pınar, un village du district central de la province de Tunceli

Personnes

Prénom 
 Pınar Aydınlar (1979), chanteuse et femme politique turque ;
 Pınar Cankarpusat (1981), joueuse de volley-ball turque ;
 Pınar Eren (1986), joueuse de volley-ball turque ;
 Pınar Selek (1971), sociologue turque.

Nom 
 Leyla Pınar, claveciniste et organiste turque ;
 Nuriye Pınar (1914-2006), universitaire et députée turque.

Organisations 
 Pınar, une marque agroalimentaire turque ;
 Pınar Karşıyaka, club de football basé à Izmir

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme